Vuorinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuorinen (sjö), Södra Karelen, 
 Vuorinen (del av en ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
Vuorinen (sjö i Lapinlax, Norra Savolax, Finland),  (1,7 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar